De Peugeot 206 is een auto van de Franse fabrikant Peugeot. Het model werd in de zomer van 1998 geïntroduceerd als sterkhouder in het B-segment, ook wel de compacte klasse genoemd, waar verder auto's als de Renault Clio, de Ford Fiesta en de Fiat Punto opereren. Tot op heden is de Peugeot 206, met inmiddels meer dan 10 miljoen geproduceerde exemplaren, de meest verkochte Peugeot en tevens de meest verkochte Franse auto aller tijden.

Levensloop 
Peugeot probeerde de succesvolle 205 oorspronkelijk te laten opvolgen door twee modellen. De 205-klanten moesten als vervanger voor hun compacte Peugeot kiezen voor de iets kleinere 106 of de iets grotere 306. Dit bleek echter niet helemaal te zijn wat de kopers in gedachte hadden. Daarop besloot Peugeot toch een directe opvolger voor de 205 te gaan maken; de 206 waarvan de productie in Frankrijk in mei 1998 begon. De 206 was vanaf september 1998 in Nederland leverbaar.

In 1998 presenteerde Peugeot de 206, een auto met een verfrissend design, waarbij vooral de scherpe en gerekte vorm van de koplampen in het oog sprong. De auto begon zijn levenscyclus met twee carrosserievarianten, namelijk een driedeurs en een vijfdeurs hatchback.

Vanaf januari 1999 werd de Peugeot 206 ook leverbaar met automatische transmissie.

In 2003 kreeg de 206 een subtiele facelift. Een aantal zaken die eerder alleen op de XS- en GTI-uitvoering werd geleverd, werden nu standaard op alle uitvoeringen, zoals onder andere heldere in plaats van matglas koplampen en de sportieve achterbumper. De 3- en 5-deurs kregen een groot verchroomd logo op de achterklep, in plaats van het kleine logo in de handgreep. Ook waren de handgrepen op de deuren en de achterklep nu standaard meegespoten in de carrosseriekleur, evenals de sierstrips op de deuren. De grille vóór bestaat nu uit een honingraat in plaats van horizontale lamellen.

ABS werd standaard met ingang van modeljaar 2004.

Na de introductie van de 207 in 2006, bleef de 206 nog succesvol. Peugeot besloot om de wagen in 2009 een ingrijpende facelift mee te geven en zelfs de modelnaam te veranderen. De Peugeot 206 kreeg een + achter zijn naam waardoor hij bekendstaat als 206+. Zowel het interieur als de neus van deze 206+ is sterk geïnspireerd op het design van de 207.
In China werd de auto door Dongfeng geproduceerd als Peugeot 206 en als Dongfeng Citroën C2.

Op 17 december 2012 werd de productie van de 206/206+ in Mulhouse gestaakt; op die datum stond de teller op 8.358.217 geproduceerde auto's. Na bijna 15 jaar eindigde de verkoop van de 206 daarmee in Europa in 2013. Met 153.218 geregistreerde exemplaren in Nederland is de Peugeot 206 het meest succesvolle model ooit van het merk. Hij werd later deels opgevolgd door de 207 en daarna door de 208. In andere werelddelen, zoals in Zuid-Amerika, rolde het oude model tot december 2016 van de band, maar in Iran gaat de productie van de Peugeot 206 in licentie door Iran Khodro onverminderd voort. Iran Khodro biedt naast de 206, de 206 Sedan, de 207i aan, die in de EU als 206+ verkocht werd. Iran Khodro en Peugeot S.A. sloten eerder een joint venture. Doordat de VS in mei 2018 besloot uit de Iran-deal te stappen en economische sancties op te leggen tegen Iran, besloot PSA zich terug te trekken uit het land. De productie van onder meer de Peugeot 206 gaat wel door, zonder inmenging van PSA.

Meer varianten 
Het succes van de 206 inspireerde de fabrikant tot het ontwikkelen van nog meerdere varianten. Peugeot introduceerde in 2002 een stationwagon met de naam 206 SW, waar tot dat moment de benaming "Break" gebruikelijk was voor die carrosserievariant bij Peugeot.

In 2001 verscheen een cabriolet met de naam 206 CC, waarbij CC staat voor coupé-cabriolet. Een variant op de traditionele cabriolet met linnen vouwdak, waarbij een stalen dak uit twee of meer delen wordt opgevouwen in de kofferbak. Het systeem van een hard vouwdak in de auto werd in de jaren dertig ook al gebruikt in auto's als Peugeot's eigen 402 Eclipse, maar tot de introductie van de Mercedes SLK in 1996 was het systeem al decennialang niet meer gebruikt.

Voor een aantal markten werd in 2006 een sedan-uitvoering geïntroduceerd. Dit model is ongeveer 35 cm langer dan de 3- en 5-deurs en heeft een groter koffervolume.

De Peugeot Hoggar is een pick-up-variant van de Peugeot 206 die in 2010 verscheen op de Zuid-Amerikaanse markten.

Uitvoeringen 

Reguliere uitvoeringen: XN, XR, XT, XS, GTI & GT (Grand Tourisme, alleen geleverd in 1999 in een oplage van 4000 stuks), RC (vroege modellen) en Access, Urban, Trendy (latere modellen).

Doorheen de productiecyclus werden er ook verscheidene luxueuze uitvoeringen en speciale series geïntroduceerd. Voor de Belgische markt waren dit onder andere: Enfant Terrible, Color Line, One Line, X-Line, Pack Line, XS-Line, JBL, Roland Garros, Quiksilver, Bruno Thiry, ...
Als afscheidsmodel werd de Génération een tijdlang gevoerd.

Motorisch 
De 206 verscheen bij de introductie in 1998 met de 1.1 44 kW (60 pk), 1.4 55 kW (75 pk) en 1.6 66 kW (90 pk) TU-benzinemotoren zoals bekend uit diverse andere PSA-producten en een 1.9 51 kW (70 pk) metende atmosferische DW-dieselmotor.

Gedurende de levencyslus zijn er steeds wijzigingen in het motorengamma doorgevoerd. In 1999 verscheen de GTi met een 2.0 16V 100 kW (136 pk) EW-motor. Deze eerste exemplaren beginnen overigens al sterk in waarde te stijgen. Een jaar later bracht Peugeot van de 1.6 TU een 16-kleppenvariant met 80 kW (110 pk) uit en in 2003 kwam de 16-kleppenversie van de 1.4 met 66 kW (90 pk) daarbij, die indirect de in 2001 verdwenen 8-kleps 1.6 verving. Voor de topuitvoering RC bracht Peugeot in 2003 de 2.0 16V EW-motor uit met 130 kW (177 pk).

Ook bij de dieselmotoren veranderde er een en ander. In 2001 kwam de 2.0 HDi 66 kW (90 pk) dieselmotor het gamma versterken en verscheen de 1.4 HDi 51 kW (70 pk) in 2002 als vervanger voor de atmosferische 1.9 diesel. Tussen 2002 en 2003 was er een speciale ecoversie van de 2.0 HDi. Die had hetzelfde vermogen, maar een aanzienlijk lager verbruik en uitstoot (120g CO2/km i.p.v. 136g CO2/km). Tegen het einde van zijn carrière kreeg de 206 de 1.6 16v HDiF 80 kW (110 pk) ter beschikking die ook voorzien was van het FAP-partikelfilter (de aanduiding 'F' achter HDi). De 1.4 en 1.6 HDi dieselmotoren werden in samenwerking met Ford ontwikkeld.

Tijdlijn modellen van Peugeot

Autosport 
In Nederland wordt er sinds 2017 een autosport competitie gehouden met de GTi uitvoering van de Peugeot 206. Deze competitie wordt georganiseerd door het Dutch National Racing Team, en is in korte tijd uiterst populair geworden. De DNRT Peugeot 206 GTi Cup is gericht op mensen die kennis willen maken met de autosport, en is uiterst kosten-effectief. Deze competitie wordt onder andere verreden op Circuit Zandvoort, TT Circuit Assen en Circuit Zolder.

Externe link 

  Iran Khodro Company officiële website Peugeot 206
  generation 206

206
Compacte klasse